Hann River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Hann River (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River in Westaustralien.
 Hann River (North Kennedy River), Nebenfluss des North Kennedy River in Queensland, Australien.